Davis Cup 2005 beschrijft de 94e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Kroatië won voor de eerste keer de Davis Cup door in de finale Slowakije met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België won de eerste wedstrijd, maar verloor in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor blijft het in de regionale groep 1.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland haalde de kwartfinale waarin het verloor van de latere finalist Slowakije. Oranje verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

Door het verlies in de halve finale liep het promotie mis en handhaafde de Antillen zich in groep 2.